

Cinema
 Shadows of the Past – cortometraggio del 1911 della Selig Polyscope
 The Shadows of the Past  – cortometraggio del 1913 con Francelia Billington
 Shadows of the Past – cortometraggio del 1914 diretto da Ralph Ince
 Shadows of the Past – film del 1916 della Lily Film Company
 Shadows of the Past – film del 1919 diretto da Ralph Ince
 Shadows of the Past – film del 1991 diretto da Gabriel Pelletier
 Shadows of the Past – documentario del 2011 diretto da Maxim Dashkin e Petra Ondrejkova

Musica
 Shadows of the Past  – album dei Sentenced del 1991